Gaspar (rei mago) - um dos três reis magos.

Pessoas
Gaspar Corte Real

Localidades
Gaspar, cidade de Santa Catarina

Gaspar